Az Allsvenskan 1951-52-es szezonja volt a bajnokság huszonnyolcadik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes az IFK Norrköping lett. Ez volt a klub hatodik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 RSSSF

Fordítás
 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag
Svedlabdarugobajnoksag